Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Albemarle:

  – vascello varato nel 1664
  – brulotto da 6 cannoni varato nel 1667 e perduto lo stesso anno
  – vascello da 90 cannoni varato nel 1680 e radiato nel 1749
  – fregata da 28 cannoni, in precedenza la francese Menarge catturata nel 1779 e radiata nel 1784
  – nave da battaglia pre-dreadnought della classe Duncan varata nel 1901 e radiata nel 1919